O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2005-06 foi a segunda edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Auckland City sagrou-se bicampeão ao vencer o Canterbury United por 4 à 3 nos pênaltis, após empate em 3 à 3, se tornando o primeiro bicampeão neozelandês de futebol. </ref>

Participantes

Classificação

Finais

Rodada 1 
O segundo colocado na temporada regular enfrenta o terceiro colocado na temporada regular no Jogo 1; o quarto colocada enfrenta o quinto no Jogo 2. O segundo e o quarto colocado obtêm vantagem de jogar em casa. Os vencedores de cada jogo avançam para a Rodada 2, assim como o perdedor do Jogo 1. O perdedor do Jogo 2 é eliminado.

 Jogo 1 : 2 de abril: Manawatu United 0-0 Canterbury United (Canterbury United venceu nos pênaltis 5 à 4)
 Jogo 2 : 2 de abril: Team Wellington 2-2 Southern United (Team Wellington venceu nos pênaltis por 4 à 1)

Rodada 2 
Auckland City, como campeão da temporada regular, recebe vaga direta para a Rodada 2, onde enfrenta o vencedor do Jogo 1. O perdedor do Jogo 1 tem uma segunda chance entrando na Rodada 2 para enfrentar o vencedor do Jogo 2.

O vencedor do Jogo 3 garante vaga na Grande Final - e com vantagem de jogar em casa. O perdedor do Jogo 3 enfrenta o vencedor do Jogo 4 valendo vaga na Grande Final. O perdedor do Jogo 4 é eliminado.

 Jogo 3 : 8 de abril: Auckland City 3-0 Canterbury United
 Jogo 4 : 9 de abril: Manawatu United 2-3 Team Wellington

Rodada 3 
O vencedor do Jogo 5 enfrenta o Auckland City na Grande Final.

 Jogo 5 : 15 de abril: Canterbury United 2-1 Team Wellington

Grand Final 

 22 de abril: Auckland City 3-3 Canterbury United (Auckland venceu nos pênaltis por 4 à 3).

O Auckland City é o campeão do campeonato de futebol da Nova Zelândia em 2005-2006 e, junto com o vice-campeões da temporada regular Manawatu United, representaram a Nova Zelândia na Liga dos Campeões da OFC de 2006.

Campeonato Neozelandês de Futebol